Athies – Passo di Calais
Athies – Somme
Athies-sous-Laon – Aisne